Meilhan (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Meilhan (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje